Феліпе Маїльо Салгадо (; ) — іспанський мовознавець, історик. Спеціаліст з арабської мови та ісламознавства. Професор Саламанкського університету (2008). Народився у Монфорте-де-ла-Сьєрра, Іспанія. Юність провів у Франції, США, Центральній Америці, Сингапурі. Випускник історико-філологічної катедри Саламанкського університету (1978), катедри семітських мов Гранадського університету (1979). Захистив докторську дисертацію з іспанської філології в Саламанкському університеті (1981). Вивчав арабську й ісламське право в Каїрському університеті (1983—1986). Працював викладачем у Саламанкському університеті та університеті Трес-де-Фебреро (Буенос-Айрес). Переклав ряд праць з класичної арабської на іспанську.

Праці

Монографії  
Un análisis del discurso histórico (Lección teórico-metodológica), Salamanca: Comercial Salmantina, 1980 
Los arabismos del castellanos en la Baja Edad Media (Consideraciones históricas y filológicas), 3ª ed., Salamanca: Universidad de Salamanca, 1998, [Universidad de Salamanca, 1991; Universidad de Salamanca- Instituto Árabe de Cultura, 1983]
Vocabulario básico de historia del Islam (Madrid: Ediciones Akal, 1987). 
Zamora y los zamoranos en las fuentes árabes medievales (Salamanca: Universidad, 1990 [Anejos 2. St. Zamorensia] 
Salamanca y los salmantinos en las fuentes árabes (Consideraciones críticas relativas a la dominación árabe, al poblamiento y a la frontera) (Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1994). 
Vocabulario de Historia Árabe e Islámica (Madrid: Ediciones Akal, 1996 y 1999). 
¿Por qué desapareció al-Andalus? (Buenos Aires: Cálamo de Sumer, 1997 y 1998). 
De la desaparición de al-Andalus (Madrid: Abada Editores, 2004, 2ª ed. rev. 2011). 
Diccionario de Derecho Islámico (Gijón: Ediciones Trea, 2005). 
De Historiografía Árabe (Madrid: Abada Editores, 2008). 
Acerca de la conquista árabe de Hispania. Imprecisiones, equívocos y patrañas (Gijón, Ediciones Trea, 2011; 2ª ed., Madrid, Abada Editores, 2016; 3ª ed., Madrid, Abada Editores, 2018).
Diccionario de Historia Árabe e Islámica (Madrid: Abada Editores, 2013).
Las mujeres del Profeta (Madrid: Abada Editores, 2017).

Переклади 
Historia de al-Andalus de Ibn al-Kardabūs. Estudio, traducción y notas (Madrid: Ediciones Akal, 1986, 2ª ed. rev. 1993, 3ª ed. 2008). 
A través del Oriente (Rihla de [Ibn Yubayr]). Estudio, traducción, notas e índices (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1988; 2ª ed. en II vols., Biblioteca El Mundo, MDS BOOKS/ MEDIASAT, Generalitat Valenciana, 2004; 3ª ed. rev. Madrid: Alianza Editorial, 2007). 
Crónica anónima de los reyes de taifas. Estudio, traducción y notas (Madrid: Ediciones Akal, 1991, 2ª ed. rev. 2010). 
La caída del califato de Córdoba y los reyes de taifas (al-Bayan al-Mugrib II de Ibn ‘Idari). Estudio, traducción, notas e índices (Salamanca: Universidad, 1993). 
Libro de las categorías de las naciones (Tabaqat al-umam de Sa‘id al-Andalusí). Estudio, traducción, notas e índices (Madrid: Ediciones Akal, 1999).

Колективні праці  
España, al-Andalus, Sefarad: Síntesis y nuevas perspectivas (Ed., F. Maíllo Salgado, Salamanca: Universidad, 1988, reimpr.1990). 
Diego de Guadix, Recopilación de algunos nombres arábigos que los árabes pusieron a algunas ciudades y a otras muchas cosas, (Edición en común con E. Bajo Pérez, Gijón, Ediciones Trea, 2005). 
José Tamayo y Velarde, Memorias del cautiverio y Costumbres, ritos y gobiernos de Berbería según el relato de un jesuita del siglo XVII, Edición, introducción y notas (Oviedo: Universidad de Oviedo, 2017).

Статті 
 Maíllo Salgado, Felipe. Sabur al-Saqlabi

Посилання 
 Artículos y obras de F. Maíllo Salgado 

Арабісти
Іспанські мовознавці
Іспанські історики
Випускники Гранадського університету
Випускники Саламанкського університету
Викладачі Саламанкського університету